Mathews steht für:
 Mathews (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Mathews ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Mathews (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Montgomery County, Alabama
 Mathews (Louisiana), census-designated place im Lafourche Parish, Louisiana
 Mathews (Virginia), census-designated place im Mathews County, Virginia
 Mathews Heights, Ort im Greenwood County, South Carolina
 Mathews Mill, Ort im Fresno County, Kalifornien
 Mathews Park, Ort im Shawnee County, Kansas
 Mathews Village, South Carolina
 Mathews County, Verwaltungseinheit in Virginia
 Lake Mathews, ein Stausee im Riverside County, Kalifornien
 Lake Mathews (Ort), ein census-designated place im Riverside County, Kalifornien

Siehe auch:
 Mathew
 Matthews
 Mathewson